Кая́ццо () — топоним в Италии:
 Каяццо — коммуна в регионе Кампания, в провинции Казерта.
 Каяццо — станция Миланского метрополитена.